Флатей (, ) — название ряда островов и шхер в Исландии, в том числе:
 Флатей — остров в Брейда-фьорде на западе Исландии, в регионе Вестюрланд.
 Флатей — остров в заливе Скьяульванди на севере Исландии, в регионе Нордюрланд-Эйстра.
 Флатей — остров на озере Ульфльоутсватн на западе Исландии, в регионе Сюдюрланд.
 Флатей — небольшой островок возле острова Папей на востоке Исландии, в регионе Эйстюрланд.